Kropptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kropptjärnet, sjö i Arvika kommun,  (0,7 ha)
Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678240-139784), sjö i Älvdalens kommun, 
Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678273-138677), sjö i Älvdalens kommun, 
Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678304-139385), sjö i Älvdalens kommun, 
Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679560-138877), sjö i Älvdalens kommun, 
Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679807-137229), sjö i Älvdalens kommun,  (5,06 ha)
Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679972-137941), sjö i Älvdalens kommun, 
Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681090-136776), sjö i Älvdalens kommun, 
Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681281-136657), sjö i Älvdalens kommun,  (8,73 ha)
Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681913-137778), sjö i Älvdalens kommun,  (11,3 ha)
Stora Kropptjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (5,48 ha)
Kropptjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 681273-139748), sjö i Älvdalens kommun, 
Kropptjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 681305-139615), sjö i Älvdalens kommun,  (8,57 ha)
Kropptjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (4,5 ha)
Kropptjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (6,29 ha)
Kropptjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (8,68 ha)
Kropptjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Kropptjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Lill-Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 677359-139928), sjö i Älvdalens kommun,  (5,86 ha)
Lill-Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679587-138465), sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 677396-139877), sjö i Älvdalens kommun,  (16,7 ha)
Stor-Kropptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679527-138488), sjö i Älvdalens kommun,  (5,78 ha)
Vinter-Kropptjärnen, sjö i Rättviks kommun, 
Kropptjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (40,2 ha)

Se även
Kroppetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn